Ashcroft kan syfta på:

Personer 
 John Ashcroft, amerikansk politiker
 Peggy Ashcroft, brittisk skådespelare
 Richard Ashcroft, brittisk sångare

Geografi 
 Ashcroft, New South Wales ‒  en förort till staden Sydney i New South Wales
 Ashcroft, British Columbia ‒  en ort i British Columbia